«Пастора́ль 1943» () — нидерландский кинофильм 1978 года режиссёра Вима Верстаппена. Снят по одноимённому роману Симона Вестдейка.

Сюжет 
История оккупированного немцами голландского городка. Рассказывает о трудностях и некомпетентности плохо организованного Сопротивления, борющегося с коллаборационистами и предателями.

В ролях 
 Хайн Боель
 Фемке Боерсма
 Мирсеа Крисан
 Фредерик де Гроот
 Рутгер Хауэр
 Сильвия Кристель

Ссылки 
  

Фильмы-драмы Нидерландов
Фильмы о Второй мировой войне
Экранизации романов
Фильмы на нидерландском языке